M6 ou M06 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine Militaire 
 M6 Linebacker, une variante du véhicule d'infanterie M2 Bradley ;
 M6 Gun Motor Carriage, un chasseur de char sur roues américain ;
 M6, char lourd de la seconde guerre mondiale.

Informatique 
 M6, un langage de programmation

Médias 
 Groupe M6, groupe audiovisuel et multimédia français ;
 M6, la sixième chaîne hertzienne de la télévision française ;
 M6 Boutique & Co, chaîne de télévision ;
 M6 Music, chaîne de télévision ;
 M6 Music Club, ancienne chaîne de télévision ;
 M6 Music Black, ancienne chaîne de télévision ;
 M6 Music Hits, chaîne de télévision ;
 M6 Music Rock, ancienne chaîne de télévision ;
 M6 Boutique, émission de television ;
 M6 Kid, émission de télévision ;
 M6 Mobile, Opérateur de réseau mobile virtuel.

Personnalité 
 Mohammed VI (familièrement), le roi du Maroc,

Photographie 
 Canon EOS M6, un modèle d'appareil photographique de la marque Canon, sorti en 2017 ;
 Leica M6, un modèle d'appareil photographique de la marque Leica, sorti en 1984.

Sciences 
Astronomie
 M6, l'objet de Messier M6, l'amas du Papillon.

Médecine
 Autres polyarthrites rhumatoïdes (M06), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 BMW M6, un modèle du constructeur allemand BMW ;
 BYD M6, un modèle du constructeur chinois BYD.

Autoroutes
  Autoroute américaine M-6 reliant l’Interstate 196 à l’Interstate 96 dans le Michigan ;
  Autoroute biélorusse M6 reliant Minsk à la frontière polonaise ;
  Autoroute hongroise M6 reliant Budapest à la frontière croate ;
  Autoroute irlandaise M6 reliant Kinnegad à Galway ;
  Autoroute macédonienne M6 reliant Chtip à Novo Selo ;
  Autoroute britannique M6 reliant Rugby à Carlisle (autoroute la plus longue du pays) ;
  Autoroute russe M6, ancien nom de la  route régionale R22 ;
  Autoroute syrienne M6 reliant l’aéroport international de Damas à Damas.

Métro 
  Ligne M6 du métro d'Istanbul 

Routes
  Route métropolitaine M6, correspondant à une partie de l'autoroute A6 dans l'ouest lyonnais ;
  Route ukrainienne M06 reliant Kiev à la frontière hongroise.

Signalisation routière
 Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d'arrêt en France.

Train
 Voiture M6, voiture à double étage de la SNCB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres.
Sigle de 2 caractères
